Wuxia steht für:

 Wuxia (), Kampfkunst-Genre der chinesischen Literatur und des chinesischen Films

 Wuxia (), ein in chinesischer Kampfkunst bewanderter ritterlicher Held, Recke oder fahrender Ritter, siehe chinesische Kampfkünste

 Wuxia (), die „Hexenschlucht“, siehe Drei Schluchten #Wu-Schlucht. 

 Wuxia (Dongli) (), Straßenviertel des Bezirks Dongli der Stadt Tianjin